Der Dreiband-Weltcup 2015/1 war das erste UMB/ACC-Weltcupturnier im 29. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 29. März bis 4. April 2015 in Luxor, Ägypten statt. Es war das zweite Weltcup-Turnier in Luxor.

Geschichte 
Erstmals in der 29-jährigen Weltcupgeschichte startete mit Choi Sung-won ein Koreaner als Führender der Weltrasngliste in ein Weltcupturnier. Im Viertelfinale musste er sich aber seinem Landsmann, dem vierfachen Juniorenweltmeister Kim Haeng-jik geschlagen geben. Kim ist derzeit bei der koreanischen Armee und darf das Land nur selten verlassen. In Luxor zeigte Kim, der in Luxor seinen 23. Geburtstag feiern konnte, seine Klasse und spielte sich mit großartigen Leistungen bis ins Endspiel vor. Hier war sein Gegner der Niederländer Dick Jaspers, der bereits sein 113. Weltcupturnier bestritt. Jaspers zeigte im Finale traumhaftes Dreibandbillard. In nur acht Aufnahmen verpasste er den aktuellen Weltrekord, der bei sieben Aufnahmen steht, äußerst knapp. Es war sein 21. Weltcupsieg. Für Kim war es nach seinem Titel bei der Asienmeisterschaft sein bisher größter internationaler Erfolg im Seniorenbereich.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für die drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC, in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Choi Sung-won
  Eddy Merckx
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Marco Zanetti
  Dick Jaspers
  Cho Jae-ho
  Tayfun Taşdemir
  Kang Dong-koong
  Daniel Sánchez
  Jean Paul de Bruijn
  Roland Forthomme

Wildcardspieler:
1 × CPB:  Pedro Piedrabuena
1 × ACBC:  Kim Haeng-jik
1 × CEB:  Filipos Kasidokostas
2 × Organisierender Ausrichter:  Sameh Sidhom,  Riad Nady

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird auf 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je drei Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 134 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2015/2 vom 6. bis zum 12. Juli in Porto
 Dreiband-Weltcup 2015/3 vom 10 bis zum 16. August in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Dreiband-Weltcup 2015/4 vom 6. bis zum 13. September in Guri
 Dreiband-Weltcup 2015/5 vom 12. bis zum 18. Oktober in Istanbul
 Dreiband-Weltcup 2015/6 vom 13 bis zum 19. Dezember in Hurghada

2015 1
Karambolageveranstaltung 2015
Billardturnier in Luxor